Марко Поло — італійський мандрівник.

Медіа 
 «Марко Поло» — американський телесеріал 2014 року.
 «Марко Поло: Пропала глава» — ізраїльський фільм 1996 року.
 Міст Марко Поло — середньовічний міст у Китаї.

Кораблі 
 «Марко Поло» — Броненосний крейсер Королівських ВМС Італії кінця XIX століття.

Див. також 
 Поло (значення)